Провинция 1 (I) является одной из девяти церковных провинций, составляющих Епископальную церковь Соединенных Штатах Америки. Она состоит из семи диоцезов Новой Англии, включает в себя как самый большой по числу членов диоцез Массачусетса, так и самый старый — диоцез Коннектикута.

Диоцезы 
 Диоцез Коннектикута
 Диоцез Мэна
 Диоцез Массачусетса
 Диоцез Нью-Гемпшира
 Диоцез Род-Айленда
 Диоцез Вермонта
 Диоцез Западного Массачусетса

Ссылки 
 Официальный веб-сайт провинции

Епископальная церковь